Le nom Château de Saint-Martin est porté par plusieurs châteaux :

France

Ain 
 Château de Saint-Martin à Saint-Étienne-sur-Chalaronne.

Aube 
 Château de Saint-Martin de Toques à Bizanet.

Dordogne 
 Château de Saint-Martin à Lamonzie-Saint-Martin ;
 château de Saint-Martin à Saint-Martin-de-Fressengeas ;
 château de Saint-Martin à Saint-Martin-le-Pin.

Hérault 
 Château de Saint-Martin à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Landes
 Château de Saint-Martin-de-Seignanx à Saint-Martin-de-Seignanx.

Loir-et-Cher 
 Château de Saint-Martin à Landes-le-Gaulois.

Lot-et-Garonne 
 Château de Saint-Martin à Nérac.

Saône-et-Loire 
 Château de Saint-Martin-Belle-Roche à Saint-Martin-Belle-Roche.

Val d'Oise 
 Château de Saint-Martin à Pontoise.

Var 
 Château de Saint-Martin à Saint-Martin-de-Pallières ;
 Château de Saint-Martin à Taradeau (domaine viticole).

Vendée 
 Château de Saint-Martin-des-Noyers à Saint-Martin-des-Noyers.

Suisse
 Château de Saint-Martin-du-Chêne à Molondin

Saint-Martin